

Persone 
 Giuseppe Ronco (1825-1898) – vescovo italiano
 Nino Ronco (1863-1949) – ingegnere, politico e accademico italiano
 Ercole Ronco (1890-1967) – militare italiano
 Maria Luisa Valenti Ronco (1926) – giornalista e scrittrice italiana
 Maurizio Ronco (1958) – calciatore italiano
 Jacopo Di Ronco (1990) – sciatore italiano

Geografia

Italia 
Ronco, e cioè luogo precedentemente boscoso sarchiato per fini agricoli, è un toponimo diffuso in Italia settentrionale.

Emilia-Romagna 
 Bidente-Ronco – fiume nelle province di Forlì-Cesena e di Ravenna
 Ronco – frazione di Forlì, comune nella provincia di Forlì-Cesena
 Ronco – rio nella provincia di Bologna
 Ronco Campo Canneto – frazione di Sissa Trecasali, comune nella provincia di Parma

Liguria 
 Ronco di Maglio – montagna delle Prealpi Liguri nelle Alpi Liguri, nella provincia di Savona
 Ronco Scrivia – comune nella provincia di Genova

Lombardia 
 Ronco – frazione di Corteno Golgi, comune nella provincia di Brescia
 Ronco – frazione di Gussago, comune in provincia di Brescia.
 Ronco – frazione di Cernusco sul Naviglio, comune in provincia di Milano.
 Ronco – frazione di Monvalle, comune nella provincia di Varese
 Ronco – frazione di Samolaco, comune nella provincia di Sondrio
 Roncobello, già Ronco Bello – comune nella provincia di Bergamo
 Ronco Briantino, già Ronco – comune nella provincia di Monza e della Brianza
 Ronco Trinità – località di Casnigo, comune nella provincia di Bergamo

Piemonte 
 Ronco – frazione di Cannobio, comune nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola
 Ronco Biellese – comune nella provincia di Biella
 Ronco Canavese – comune nella provincia di Torino

Toscana 
 Via del Ronco – via di Firenze, comune nella provincia di Firenze

Trentino-Alto Adige 
 Ronco – frazione di Canal San Bovo, comune nella provincia di Trento

Veneto 
 Ronco all'Adige – comune nella provincia di Verona

Svizzera 
 Ronco sopra Ascona – comune nel distretto di Locarno (Cantone Ticino)